CSI: Deadly Intent — компьютерная игра, основанная на телесериале C.S.I.: Место преступления. Это седьмая выпущенная игра по данному телесериалу, включая CSI: Miami и CSI: NY. Она была выпущена для Microsoft Windows 20 октября 2009 года, а для Xbox 360, Nintendo DS и Wii — 27 октября 2009 года.

Игра соответствует 9-му сезону телесериала и включает в себя персонажей Рэймонда Лэнгстона и Райли Адамса.

Актеры популярного телешоу, включая Лоренса Фишберна, Джорджа Идса, Пола Гилфойла, Эрика Шманда, Лорен Ли Смит, и Роберта Дэвида Холла, повторили свои роли в видеоигре и записали свои голоса в Лос-Анджелесе с директором озвучивания игры Тимоти Куббисоном.

Версия этой игры для Nintendo DS называется CSI: Deadly Intent — The Hidden Cases и была разработана Other Ocean. Она включает в себя четыре оригинальных дела, созданных исключительно для этой платформы.

Дела

Случай 1: Разбитое сердце 
В случае 1, невеста по имени Линн Боудер была убита в гостиничном номере. Ваш партнер в этом деле — Ник Стоукс.
Подозреваемые — посетитель Вегаса по имени Айрам Домингес, ночной управляющий отеля Чарльз Стир и старая подруга жертвы Кэти Бурд.

Случай 2: Может ли быть претендентом 
Судья по имени Рик Симада был найден мертвым на боевом ринге. Ваш партнер в этом деле — Грег Сандерс. Подозреваемые — злой боец по имени Хэнк Хакетт, таинственная ринг-девушка по имени Тина Алленс и владелец лиги Хорас Уиллингем. Подозреваемый Хэнк Хэккетт убит на полпути в ходе расследования, что делает дело двойным убийством.

Случай 3: Последний вздох 
Телеведущая по имени Кларинда Джексон была найдена утопленной в спа-центре реабилитационного центра. Ваш партнер в этом деле — доктор Раймонд Лэнгстон. Подозреваемые — возлюбленный жертвы, Стивен Тэмпсон, ее муж Эрнест Гольдвассер и телевизионный конкурент по имени Джек Шелл.

Дело 4: Потухший 
Знаменитый огнедышащий по имени Эндрю Левеск был найден мертвым. Ваш партнер в этом деле — Райли Адамс. Согласно отчету о вскрытии, жертва уже умирала от рака, и кажется, что жертва подверглась насилию. Подозреваемыми являются домовладелец жертвы, доктор Винсенте Маното, его жена Арделл Левеск и его 18-летний пасынок Лайл Фитцер.

Случай 5: Имитатор места преступления 
Женщина-подражательница по имени Уоллес Бигановски под псевдонимом мисс А была найдена мертвой в ночном клубе. Ваш партнер в этом последнем деле — Кэтрин Уиллоус. Жертва была идентифицирована как суперзвезда, но другая идентификация показала, что был друг и менеджер жертвы. Это убийство было организовано в стиле серийного убийцы 1975 года. Этот убийца был известен как Бузер на улице Барбер. Он получил это имя, потому что он связывал своих жертв и поливал их горло виски, пока они не умерли от отравления алкоголем. Подозреваемыми являются суперзвезда, известная как Марселл (настоящее имя Флойд Коллистер), бездомный по имени Гэри Бомонт и детектив, который занимался этим делом еще в 1975 году, лейтенант Хуарис Бриггс. В конце дела вы решаете убийство знаменитости и закрываете этот холодный случай.

CSI: Deadly Intent: The Hidden Cases

Случай 1: Не пытайтесь сделать это дома 
На съемочной площадке фильма «Бриллиантовые дьяволы» происходит взрыв и вместе с ним мёртвое тело падает на съемочную площадку.

«Неожиданный взрыв сотрясает съемочную площадку, где слишком много несчастных случаев».

Вы работаете с Рэем Лэнгстоном в этом деле.

Случай 2: Стеклянная челюсть 
Дизайнер нового казино найден мертвым на вершине меча на открытии казино.

«Открытие Glass Works Casino прервано странной смертью».

Ты работаешь с Ником Стоуксом и Кэтрин Уиллоус.

Случай 3: Мальчики с игрушками 
Воздушно-пушечный бой заканчивается по-настоящему убитым человеком.

«Узнайте, кто принес пистолет на воздушный бой».

Ты работаешь с Грегом Сандерсом.

Дело 4: Прошлые дела 
К сожалению для вас, ваш последний подозреваемый был найден отравленным, и вы видите, что терапевтическое учреждение связывает виновников ваших дел.

«Раскройте шокирующую правду за убийством знакомого лица».

Вы работаете с Кэтрин Уиллоус и Райли Адамс.

Отзывы 

Игра была встречена со «смешанными» отзывами. GameRankings и Metacritic дали ему 80 % и 80 из 100 для версии Wii; 64 % и 46 из 100 для версии для ПК; 57 % и 51 из 100 для версии для Xbox 360; и 40 % и 58 из 100 для версии для DS.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 Официальный Трейлер на Yahoo!

Компьютерные игры, основанные на телесериалах C.S.I.
Компьютерные игры 2009 года
Квесты
Детективные компьютерные игры
Компьютерные игры, изданные Ubisoft Entertainment
Компьютерные игры, разработанные в США
Игры для Nintendo DS
Игры для Wii
Игры для Windows
Игры для Xbox 360